The Other Side of the Door – film del 1916 diretto da Thomas Ricketts (Tom Ricketts)
The Other Side of the Door – cortometraggio del 2008 diretto da Brett Ferster
The Other Side of the Door – film del 2014 diretto da Ira Farmer
The Other Side of the Door – film del 2016 diretto da Johannes Roberts